Пиштек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пиштек, Теодор (старший) (1895—1960) — чешский и чехословацкий актёр театра и кино. Заслуженный деятель искусств Чехословацкой Республики.
 Пиштек, Теодор (род. 1932) — чешский художник по костюмам, работающий в кино.
 Пиштек, Франтишек (1786—1846) — римско-католический религиозный деятель чешского происхождения, львовский архиепископ.